

Pessoas
Christine Keeler
Harry Stephen Keeler
Jesse F. Keeler
Ruby Keeler
William Henry Keeler

Localidades

Keeler (Califórnia)

Outros
2261 Keeler

Desambiguação